Намир () — еврейская фамилия. Известные носители:

 Намир, Даниэль (род. 1997) — израильский пловец вольным стилем, чемпион Израиля.
 Намир, Мордехай (1897—1975) — израильский политик, министр труда Израиля и мэр Тель-Авива.
 Намир, Ора (1930—2019) — израильский политик и дипломат, министр экологии и труда и благосостояния Израиля, посол Израиля в КНР и Монголии.

Организации:
 НАМИР (NAMIR) — англоязычная аббревиатура Национального движения сопротивления Ирана.